

Sigle 
 XML Schema Definition – linguaggio di descrizione del contenuto di un file XML

Codici 
 XSD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tonopah Test Range (Stati Uniti)
 xsd – codice ISO 639-3 della lingua sidetica